Dan Cooper puede referirse a:

  Dan Cooper, secuestrador aeronáutico.
  Dan Cooper, personaje de cómic franco-belga.